Il tabellone singolare del Neu Ulm Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Dmitrij Poljakov. In finale ha sconfitto Bart Wuyts (tds n. 7) con il punteggio di 3-6, 7-5, 6-3.

Teste di serie

  Jens Wöhrmann (quarti di finale)
  Olivier Delaître (primo turno)
  Claudio Pistolesi (semifinali)
  Patrick McEnroe (primo turno)

  Renzo Furlan (quarti di finale)
  Pavel Vojtíšek (primo turno)
  Bart Wuyts (finale)
  Francisco Roig (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Neu Ulm Challenger 1990